Knäbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knäbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Knäbergstjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn